Pasto est un nom propre qui peut désigner :
 San Juan de Pasto, chef-lieu du département de Nariño, en Colombie.
 Nœud de los Pastos, massif montagneux des Andes s'étendant à cheval sur la Colombie et l'Équateur.
 , groupe ethnique vivant entre la Colombie et l'Équateur.
 le pasto, langue parlée par ce groupe ethnique.
 Pasto, dessinateur